Николай (Николас) Николаевич Поппе (27 июля 1897, Яньтай, Империя Цин — 8 августа 1991, Сиэтл, США) — советский и американский , этнограф, специалист по алтайским языкам, монголоведению и тюркологии. Член-корреспондент АН СССР (1932).

Биография 
Поппе родился в Китае 8 августа 1897 в Яньтае (Чифу). Его отец — Николай Поппе — находился в Китае в качестве консульского работника Российской дипломатической службы.

Отрочество и молодость Поппе были отмечены Боксёрским восстанием, Русско-японской войной, Первой мировой войной, и Гражданской войной в России, за которыми последовало создание СССР.

Н. Н. Поппе в 1921 г. окончил монгольское отделение факультета общественных
наук Петроградского университета, где учился у А. Д. Руднева, В. Л. Котвича, А. Н. Самойловича, С. Е. Малова, А. В. Бурдукова и прежде всего у своего главного наставника Б. Я. Владимирцова.

Поппе начал преподавать в Институте живых восточных языков в 1920 году в возрасте 23 лет (еще студентом). Работал лаборантом в Институте географии, где получил подготовку под руководством Л. Я. Штернберга. Три года спустя, в 1923 году, он начал преподавать в Ленинградском университете, совмещая преподавание в двух вузах с работой в Азиатском музее, позднее преобразованном в Институт востоковедения АН СССР. Этот институт наряду с университетом оставался основным местом работы Н. Н. Поппе до 1941 г. В 1928 Н. Н. Поппе получил звание профессора. После смерти Б. Я. Владимирцова в 1931 он был назначен главой отдела монгольских исследований в Институте востоковедения Академии наук СССР. В 1933 году в возрасте 36 лет, он был избран самым молодым член-корреспондентом Академии наук СССР.

С 1926 по 1932 семь лет подряд Поппе выезжал в монголистические экспедиции, три раза (1926, 1927, 1929) в МНР и четыре раза (1928, 1930—1932) в районы распространения бурятских диалектов; в некоторых экспедициях помимо их руководителя Н. Н. Поппе участвовали также В. А. Казакевич, Гарма Санжеев, Трофим Бертагаев. В экспедициях был собран обширный материал по многим языкам и диалектам, а также по фольклору. В 1937 году Поппе проверялся органами НКВД на предмет связей с чувашскими буржуазными националистами.

Участник советско-финской войны (1939—1940).

Жил в Улан-Удэ. В 1941 году вошёл в учёный совет ГИЯЛИ.

В 1942 году Поппе находился на оккупированной территории в Карачаевске (тогда Микоян-Шахар) и добровольно пошёл на сотрудничество с немецкими оккупантами, а в 1943 году вместе с семьей выехал в Германию, где работал в информационных учреждениях Третьего рейха. После войны он провёл несколько лет в подполье, скрываясь от советских властей. В 1949 году ему удалось эмигрировать в США, где он стал профессором на факультете Дальнего Востока в Университете штата Вашингтон. Он продолжал преподавать там вплоть до своей отставки в 1968 году.

В 1968 году он был удостоен звания почетного доктора Боннского университета. Он был избран иностранным членом Финской академии наук в 1968 году и повторно в 1977 году.

Поппе умер 8 августа 1991 года в возрасте 94 лет.

Научная деятельность 
Поппе бегло говорил по-монгольски и хорошо знал монгольскую устную литературу. Его исследования сосредоточены на изучении алтайской языковой семьи, особенно халха-монгольского и бурятского языков, а также фольклора этих и родственных языков. Он написал пособия и письменной и разговорной грамматики халха-монгольских и бурятских, якутских диалектов.

До экспедиций Н. Н. Поппе существовало лишь одно описание бурятского диалекта — хоринского, выполненное в полевых условиях А. Д. Рудневым. Н. Н. Поппе удалось подготовить три детальных описания других диалектов — аларского, агинского и баргузинского. На основе всего этого он издал фундаментальную обобщающую бурятскую грамматику.

Во время одной из экспедиций в Монголию ему удалось найти информанта по почти не известному в то время дагурскому языку (до Н. Н. Поппе даже не было ясно, является ли он монгольским или тунгусо-маньчжурским), в результате было издано первое монографическое описание этого языка в монголистике. Был получен и материал по трём столь же неизученным тунгусо-маньчжурским языкам и диалектам, изданы описания солонского языка и баргузинского диалекта эвенкийского языка.

Он исследовал монгольскую часть четырёхъязычного арабско-персидско-тюркско-монгольского словаря Мукаддимат ал-Адаб, составленного в Средней Азии в XIV веке. Рукопись словаря обнаружил в библиотеке бухарского эмира выдающийся узбекский учёный и писатель Фитрат. Как показал Н. Н. Поппе, «языковой материал словаря Мукаддимат ал-Адаб является весьма типичным образчиком обиходной речи XIII—XIV вв.»; среди современных языков он ближе всего к языку афганских моголов. Словарь, впервые введенный Н. Н. Поппе в научный оборот, является самым обширным источником сведений о языке среднеазиатских монголов XIII—XIV веков.

В 1930-е годы Н. Н. Поппе подготовил два фундаментальных описания фонологии и грамматики средневековых письменных монгольских языков: старописьменного монгольского языка и языка памятников так называемой квадратной письменности.

Его публикации в области монгольской устной литературы включают одиннадцать томов монгольского эпоса, коллекции монгольских поговорок, песен и сказок, и монгольских версий работ на санскрите.

После 1949 года Поппе писал в основном на немецком и английском языках, в дополнение к своему родному русскому языку. Независимо от языка, который он использовал, его письмо было замечательным по своей простоте и ясности. В результате его работы легкодоступны для понимания и неспециалистами.

Поппе был исключительно плодовитым учёным. Библиография его публикаций с 1924 по 1987 год включает в себя 284 книги и статьи по грамматике и сравнительному изучению алтайских языков, монгольским и тунгусо-маньчжурским языкам и фольклору, написал также 205 рецензий. Между 1949 и 1968 годами — период, в течение которых он преподавал от 16 до 17 часов в неделю в университете штата Вашингтон, и только за три месяца лета (периода непрерывных исследований) он написал 217 работ, в том числе более 40 книг.

Академик В. М. Алпатов отмечает: В опубликованных на склоне лет в США воспоминаниях Поппе резко критикует советский строй и оправдывает свой переход на сторону Гитлера. <…> Видный тюрколог и монголист , знавший Поппе уже в США, говорил о нём: «Это человек, который никогда не умел сказать „нет“». Поппе не был ни коммунистом, ни антикоммунистом, ни фашистом, ни антифашистом. Ему хотелось заниматься своей монголистикой, а за возможность это делать он был готов платить любую цену. Потеряв в человеческой репутации, он работал в науке семь десятилетий и стал крупнейшим монголистом XX в..

Основные работы 
Книги
 О родственных отношениях чувашского и тюркско-татарских языков. Чебоксары, (1925);
 Учебная грамматика якутского языка. М., (1926);
 Аларский говор. Ч. I—II. Л., 1930—1931;
 Дагурское наречие. Л., 1930;
 Материалы по солонскому языку. Л., 1931;
 Практический учебник монгольского разговорного языка. Л., 1931;
 Заметки о говоре агинских бурят. Л., 1932;
 Бурят-монгольское языкознание. Л., (1933);
 Лингвистические проблемы Восточной Сибири. М., Иркутск, 1933;
 Язык и колхозная поэзия бурят-монголов Селенгинского аймака. Л., 1934;
 Летопись баргузинских бурят: Тексты и исследования. М.; Л., 1935 (совм. с А. И. Востриковым);
 Летописи селенгинских бурят. М.; Л., 1936;
 Грамматика письменно-монгольского языка М.; Л., 1937;
 Грамматика бурят-монгольского языка. М.; Л., 1938;
 Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб. Т. I—II. М.; Л., 1938;
 Летописи хоринских бурят. М.; Л., 1940;
 История монгольской письменности. 1: Квадратная письменность. М.; Л., (1941);
 Халха-монгольская грамматика с библиографией, образцами языка и словарем (Khalkha-Mongolische Grammatik mit Bibliographie, Sparchproben und Glossar, Wiesbaden, 1951);
 Grammar of Written Mongolian. Wiesbaden, 1954;
 Введение в сравнительное изучение монгольских языков (Introduction to Mongolian Comparative Studies, Helsinki, 1955);
 Mongolische Volksdichtung: Sprache, Lieder, Märchen und Heldensagen. Wiesbaden, 1955;
 The Mongolian monuments in ḥPˊags-pa script. Wiesbaden, 1957;
 Buriat grammar. Bloomington, 1960;
 Vergleichende Grammatik der Altaischen Sprachen. T. 1. Wiesbaden, 1960;
 Tatar Manual: Descriptive grammar and texts with a Tatar-English glossary. Bloomington, 1963;
 Mongolistic. Leiden; Koln, 1964;
 Bashkir manual. Descriptive grammar and texts with a Bashkir-English glossary. Bloomington, 1964;
 Сравнительная грамматика алтайских языков (Vergleichende Grammatik der Altaischen Sprachen, 1965);
 Введение в алтайскую лингвистику (Introduction to Altaic Linguistics, Wiesbaden, 1965);
 Mongolica. Farnborough, 1972;
 Tsongol Folklore. Wiesbaden, 1978;
 Reminiscences. Bellingham, 1983;
 Поппе Никорасу. Кайсо: року (Воспоминания). То: кё: о, 1990 (на яп. языке).

Статьи
 Oeserica. Untersuchung der sprachlichen Eigentümlichkeiten der mongolischen Version der Gesserkhan // Asia Major. 1926. 3;
 Материалы для исследования тунгусского языка. Наречие баргузинских тунгусов // Материалы по яфетическому языкознанию. Т. XIII. Л., 1927;
 Skizze der Phonetik des Bargu-Burjatischen // Asia Major. 1931. 7;
 Строй халха-монгольского языка // Строй языков. Вып. 3. Л., 1936;
 Урало-алтайская теория в свете алтайского языкознания // ИАН СЛЯ. 1940, № 3.
 Die Sprache der mongolischen Quadratschrift und das Yuan-ch’ao pi-shi // Asia Major. N.F. 1944. 1;
 Altaic // Current trends in linguistics. V. 1: Soviet and East European linguistics. The Hague, 1963;
 The Mongolian People’s Republics // Current trends in linguistics. V. 2. East Asian linguistics. The Hague, 1967.

Примечания

Литература 
 A bibliography of publications from 1924—1977. Seattle, 1977;
 Алпатов В. М. Лингвистическое наследие Н. Поппе // Вопросы языкознания. 1992, № 3. С. 119—125;
 Алпатов В. М. Николай-Николас Поппе // Бюллетень Общества монголоведов РАН. 1993;
 Алпатов В. М. Советское востоковедение в оценках Н. Поппе // Mongolica, III. Санкт-Петербург. Фарн. 1994. С. 38—46;
 
 Алпатов В. М. Переписка Н. Н. Поппе с советскими востоковедами // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2000, № 5. С. 52—57;
 Алпатов В. М. Филологи и революция // Новое литературное обозрение. 2002. Вып. 53

Ссылки 
 
 
 Статья  на сайте ИВР РАН
 Избранные труды на сайте Monumenta Altaica 

Доктора филологических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Лингвисты России
Монголоведы СССР
Востоковеды США
Компаративисты
Выпускники факультета общественных наук ЛГУ
Преподаватели Ленинградского восточного института
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Русские коллаборационисты
Русские эмигранты второй волны в Германии
Русские эмигранты второй волны в США
Преподаватели Вашингтонского университета
Исследователи башкирского языка
Почётные доктора Боннского университета
Члены Финской академии наук
Авторы учебников
Мемуаристы США XX века